Бажуково — остановочный пункт Свердловской железной дороги в посёлке Бажуково Нижнесергинского района Свердловской области, на 302-м километре участка Дружинино — Михайловский Завод.

Общие сведения 
Исчисление километража ведётся от Калино.

Ветка не электрофицирована.

Ходят местные поезда «Дружинино — Михайловский завод». 3 раза в сутки.

Время в пути — около 4 часов.

Станция Бажуково оптимальна как станция доступа для посещения парка «Оленьи ручьи».

Расписание

Примечания

Ссылки 
 Расписание электричек по остановочному пункту Бажуково.
 станция Бажуково - по какой ветке?
 Как добираться до парка «Оленьи ручьи».
 Железнодорожная станция БАЖУКОВО // ЖД станции РФ и СНГ » Железнодорожные станции Российская Федерация » Свердловская железная дорога » Станция БАЖУКОВО.

Остановочные пункты Екатеринбургского региона Свердловской железной дороги